De Toekomst (Hoeven), een korenmolen aan de Sprangweg in Hoeven
 De Toekomst (Dedemsvaart), een molenromp in Dedemsvaart
 De Toekomst (aardappelmeelfabriek), voormalige aardappelmeelfabriek bij het Groningse Kiel-Windeweer
 De Toekomst (strokartonfabriek), voormalige strokartonfabriek bij het Groningse Scheemda
 De Toekomst (zuivelfabriek), voormalige zuivelfabriek in Rinsumageest
 LTTC De Toekomst, een tafeltennisvereniging gevestigd in Lochem
 Sportpark De Toekomst, een sportpark naast de Amsterdam ArenA
 De Toekomst (verzetskrant)
 De Toekomst (Coöperatieve Productie- en Verbruiksvereeniging)